E576 peut désigner:
 E576, numéro E du gluconate de sodium, un additif alimentaire ;
 Route européenne 576, reliant Cluj-Napoca à Dej en Roumanie.